Bob Lutz e Stan Smith hanno battuto in finale John Alexander e Phil Dent 6–3, 8–6, 6–3.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 John Newcombe /  Nikola Pilić (quarti di finale)
 Bob Lutz /  Stan Smith (Campioni)
 Arthur Ashe /  Dennis Ralston (secondo turno)
 Dick Crealy /  Allan Stone (semifinali)
 Tom Okker /  Roger Taylor (secondo turno)
 Malcolm Anderson /  Tony Roche (secondo turno)
 William Bowrey /  Ray Ruffels (secondo turno)
 John Alexander /  Phil Dent (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1970